М-47 (Индекс ГАУ — 52-П-547) — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии. Разработана в Перми в СКБ Завода № 172 в 1946—1950 годах и предназначалась для замены 152-мм пушки-гаубицы обр. 1937г. М-47 была создана в составе нового дуплекса корпусной артиллерии со 130-мм пушкой М-46, предназначенной для замены 122-мм пушки обр. 1931/37гг.

История создания 
Пушки М-46 и М-47 разрабатывались на конкурсной основе, в качестве конкурентов выступали разработки НИИ-58. В июне 1948 года были изготовлены первые опытные образцы дуплекса М-46/М-47 и отправлены на заводские испытания, после которых пушка М-47, а также ствол пушки М-46 были отправлены на испытания в НИАП. По результатам испытаний было отмечено, что система, разработанная в конструкторском бюро Завода № 172 имела ряд преимуществ по сравнению с разработками НИИ-58. Так же был отмечен ряд дефектов и замечаний, после чего обе системы были отправлены на доработку. После устранения замечаний орудия были вновь направлены в НИАП, где проходили повторные испытания с 27 июля по 14 ноября 1949 года. После повторных испытаний и сравнения результатов, комиссия пришла к выводу, что в дальнейшем целесообразно вести только отработку конструкции, предложенной Заводом № 172, а также изготовить установочную партию из 4 пушек М-46 и 4 пушек М-47 для войсковых испытаний. Испытания проводились 9 сентября по 9 ноября 1950 года, после чего постановлением Совета министров СССР № 4900-2130 от 31 декабря 1950 года дуплекс был рекомендован к принятию на вооружение, а также должен был быть изготовлен мелкой серией из 20 единиц М-46 и 4 орудий М-47.

Серийное производство 
Пушка М-47 производилась серийно с 1951 года совместно со 130-мм пушкой М-46 вплоть до конца 1950-х годов, после чего производство было остановлено и далее производилась только 130-мм пушка М-46.

Описание конструкции 
Основными задачами пушки М-47 являются борьба со вражеской артиллерией, подавление живой силы противника, уничтожение танков и самоходных артиллерийских установок, а также обстрел тылов противника и уничтожение оборонительных сооружений долгосрочного типа. Пушка может буксироваться с помощью артиллерийского тягача типа АТ-С. Основным конструктивным элементом пушки является ствол. Ствольная группа включает в себя трубу, кожух для закрепления ствола в люльке и установки накатника, казённик и дульный тормоз. В казённике установлен клиновой затвор. Ствольная группа установлена в полозки люльки орудия, которая на цапфах крепится к верхнему станку. Во время выстрела, ствол пушки откатывается и накатывается по полозкам люльки. Кроме ствольной группы на люльке размещёт тормоз отката и накатник, а в нижней части закреплён сектор подъёмного механизма.

В пушке М-47 применён тормоз отката гидравлического типа. В обоймах люльки закреплён цилиндр тормоза отката. При выстреле шток тормоза отката уходит в откат вместе со ствольной группой. Откат орудия переменный. При небольших углах возвышения (от −2,5° до +20°) откат орудия длинный и составляет от 1150 до 1320 мм, при средних углах возвышения (от +20° до +34°) откат переменный и меняется от длинного к короткому. На больших углах (от +34° до +45°) откат короткий и составляет от 735 до 815 мм.

Верхний станок пушки М-47 представляет собой основание для всей качающейся части орудия и установлен на штыре, закреплённом в нижнем станке. Кроме того на верхнем станке размещены вертикальный и горизонтальный поворотные механизмы секторного типа. Управление механизмами осуществляется вручную через маховики, расположенные в левой части верхнего станка. Для сохранения равновесия с правой и левой стороны люльки за щитом установлен пневматический уравновешивающий механизм толкающего типа, состоящий из двух колонок.

Качающаяся часть орудия с верхним станком установлены на нижний станок, которой остаётся при стрельбе в неподвижном положении. Конструкция станка выполнена из стальной отливки. На нижнем станке закреплены станины орудия, а также механизмы подрессоривания с колёсным ходом. Станины орудия сварены из коробов. Для установки в нижний станок в передней части станин имеются специальные шарнирные вилки. С другой стороны установлены сошники.

Боеприпасы и баллистика

Боевое применение 
 Артиллерийская дуэль между Китаем и Тайванем
 Локальные конфликты Индокитая
 Локальные конфликты на Ближнем Востоке

Где можно увидеть 

  В Музее отечественной военной истории в деревне Падиково, Истринский район, Московская область.
  В Центральном музее Вооружённых Сил в Москве на открытой площадке выставки военной техники.
В Артиллерийском музее в Петербурге

См. также 
 152-мм гаубица С-69-1 — опытная гаубица корпусного дуплекса С-69/С-69-1, разработанная в Центральном артиллерийском конструкторском бюро
 152-мм гаубица М-45 — опытная гаубица корпусного дуплекса М-44/М-45, разработанная в СКБ ПМЗ

Примечания

Сноски

Литература

Ссылки 
 
 СОВЕТСКАЯ ТЯЖЁЛАЯ КОРПУСНАЯ (АРМЕЙСКАЯ) ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. 152-мм полевая пушка М-47

Артиллерия СССР
Артиллерия калибра 152 мм
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»
Появились в 1950 году в СССР